Курдюм — село в Татищевском районе Саратовской области в составе сельского поселения Сторожевское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на юго-восток от районного центра поселка Татищево.

История
Село основано в 1748 году помещиком Алексеем Ивановичем Родионовым.  Первая церковь была построена вскоре после образования поселения и довольно быстро обветшала. В 1781 году вместо неё возвели новый храм. В 1859 году в Курдюме насчитывалось 92 двора и 612 жителей. Имелись почтовая станция, сельское управление, две мельницы. В 1910 году в Курдюме в 198 домохозяйствах проживали 1309 жителей. В советское время работали  колхозы "Пятилетка" и им. С.М. Кирова.

Население 
Постоянное население составляло 597 человек в 2002 году (русские 86%) , 633 в 2010.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Память, гордость и культура села

Быт села

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Татищевского района